Het seizoen 1948/49 was de twintigste editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). RAEC Mons, AS Oostende KM, AS Herstalienne en R. Union Hutoise FC werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Volgende vier teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1947-48 voor de start van het seizoen:

 R. Fléron FC degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale.
 RAS Renaisienne degradeerde na 8 seizoenen in 2e nationale.
 K. Tubantia FC degradeerde na 17 seizoenen in 1e en 2e nationale.
 Mol Sport degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 FC La Rhodienne
 SV Waregem
 SV Temse
 Bilzerse VV
 RCS Visétois
 FC Verbroedering Arendonk
 FC Klim-Op Begijnendijk
Vijf clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 SC Boussu-Bois
 UBS Auvelais
 Bouchoutse VV
 FC Hannutois
 CS Saint-Louis Athus

Deelnemende teams

Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1948-49 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1949-50 op het eind van het seizoen:
 RAEC Mons (kampioen reeks A) promoveerde na 20 seizoenen terug naar 2e nationale.
 AS Oostende KM (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 AS Herstalienne (kampioen reeks C) promoveerde na 10 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC (kampioen reeks D) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste 3 ploegen van elke reeks degradeerden  naar de regionale afdelingen.

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3